Группа B Кубка Америки 2021 года, также называемая Северной зоной, проходила с 13 по 27 июня 2021 года в Бразилии. Группа состояла из действующих чемпионов и хозяев Бразилии, бывших хозяев Колумбии, Венесуэлы, Эквадора и Перу. Также в ней должна была принять участие приглашённая сборная Катара, но 23 февраля 2021 года она отказалась от участия.

Первоначально игры в группе B планировалось провести с 13 июня по 1 июля 2020 года. Однако 17 марта 2020 года турнир был перенесён на 2021 год из-за пандемии COVID-19 в Южной Америке.

20 мая 2021 года из-за проблем с безопасностью на фоне  против правительства президента Ивана Дуке Маркеса Колумбия была исключена из числа хозяев турнира.

Команды

Турнирная таблица 

В четвертьфиналах:
 Победитель группы B, Бразилия, сыграет с командой группы A, занявшей четвёртое место, Чили.
 Команда, занявшая второе место в группе B, Перу, сыграет с командой, занявшей третье место в группе A, Парагваем.
 Команда, занявшая третье место в группе B, Колумбия, сыграет с командой, занявшей второе место в группе A, Уругваем.
 Команда, занявшая четвёртое место в группе B, Эквадор, сыграет с победителем группы A, Аргентиной.

Матчи 
Исходное расписание на 2020 год и время начала были объявлены 3 декабря 2019 года и 4 марта 2020 года соответственно. Новое расписание на 2021 год было объявлено 13 августа 2020 года. После отказа от участия Катара сокращённое расписание было объявлено 15 марта 2021 года. Окончательное расписание матчей с Бразилией в качестве принимающей страны было объявлено ​​2 июня 2021 года.

Тур 1

Бразилия — Венесуэла

Колумбия — Эквадор

Тур 2

Колумбия — Венесуэла

Бразилия — Перу

Тур 3

Венесуэла — Эквадор

Колумбия — Перу

Тур 4

Эквадор — Перу

Бразилия — Колумбия

Тур 5

Бразилия — Эквадор

Венесуэла — Перу

Дисциплина 
Очки фейр-плей должны были использоваться в качестве дополнительного показателя при равенстве остальных показателей. Они рассчитывались на основе жёлтых и красных карточек, полученных во всех групповых матчах, следующим образом:
 первая жёлтая карточка: минус 1 очко;
 вторая жёлтая карточка: минус 3 очка;
 прямая красная карточка: минус 4 очка;
 жёлтая карточка и прямая красная карточка: минус 5 очков;
Только один из вышеуказанных вычетов применялся к игроку в одном матче.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Кубок Америки по футболу 2021, CONMEBOL.com

Группа B